«Луж» (2003) — футбольний стадіон у Португалії, в місті Лісабон, парафії Сан-Домінгуш-де-Бенфіка. Домашній стадіон «Бенфіки».
 «Луж» (1954) — колишній багатофункціональний стадіон, що розташовувався у Лісабоні.
 Луж Угу — португальський футболіст, захисник.

Див. також 
 Колежіу-Мілітар/Луж — станція Лісабонського метрополітену.
 Девідсон да Луж Перейра, відомий також як Девідсон — бразильський футболіст, півзахисник.

Португальські прізвища